Транспара́нт  (от , буквально — прозрачный):
 Транспарант — широкая полоса материи (сначала прозрачной) с надписью или изображением, обычно используется на демонстрациях.
 Транспарант, в быту — разлинованный чёрными жирными линиями лист, подкладываемый под нелинованную бумагу так, чтобы линии, просвечивая, заменяли собой линовку для ровного письма.
 Транспарант оптический — тонкая пластинка, обладающая в разных точках плоскости, на которую падает световой луч, различной поглощательной способностью или показателем преломления. При прохождении плоской световой волны через транспарант приводит к амплитудной или фазовой модуляции сигнала на выходе транспаранта. Используется в системах оптической обработки информации.
 Транспарант (архитектура) — просвечивающие изображения в оконном переплете.
 Транспарантная установка — в СССР название световой рекламы с лицевой поверхностью из светорассеивающего материала, подсвечиваемого изнутри, с надписями и изображениями, видимыми силуэтно.
 Транспарант — название ранних технологий комбинированной съёмки методом блуждающей маски.
Водяной знак — просвечивающий знак на бумаге.

Примечания